One kan syfta på:

 One (manhwa) – en manhwa-serie

Musik 
 One (album av Bee Gees) – en singel och ett album av Bee Gees
 One (sång av Creed) – en sång och en singel av Creed
 One (musiksingel av Metallica) – en sång och singel av Metallica
 One (sång av Harry Nilsson) – en sång av Harry Nilsson som blev mer känd i cover-versioner av Three Dog Night och Aimee Mann
 Number One – ett album av Popkidz
 One (musiksingel av U2) – en sång, singel och video av U2
 One (band) – en cypriotisk musikgrupp

Radio, film och television 
 BBC One –en brittisk TV-kanal
 ONE FM – en radiostation i Åre, Sverige
 ONE Television – en svensk TV-kanal 2006-2007
 One (2012) – en svensk kortfilm från 2012

Sport
ONE Championship - Singaporiansk kampsportsorganisation

Linux 
 Mandriva Linux One – en tidigare Linux-distribution från Mandriva Linux

Se även 
 1 (tal)
 Alla artiklar vars name börjar med One